States steht für:

 States Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 States Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller